

Університет Сан-Андреса — університет, розташований у місті Вікторія, столична агломерація Великий Буенос-Айрес.

Сан-Андрес — поселення в окрузі Коросаль.

Сан-Андрес-дель-Конгосто — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, провінція Гвадалахара.
 Сан-Андрес-дель-Рабанедо — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон.
 Сан-Андрес-дель-Рей — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара.
 Сан-Андрес-і-Саусес — муніципалітет в складі автономної спільноти Канарські острови, у провінції Санта-Крус-де-Тенерифе.
 Сан-Андрес — римо-католицька церква в готичному стилі, розташована в Калатаюді, регіон Арагон.

Сан-Андрес — місто і порт в Карибському морі. Адміністративний центр інтенденсії Сан-Андрес і Провіденсія.
 Сан-Андрес — острів в Карібському морі.
 Сан-Андрес — аеропорт на однойменному острові в Карібському морі.
 Сан-Андрес-і-Провіденсія — один з департаментів.

Сан-Андрес — село в штаті Чіуауа у муніципалітеті Ріва-Паласіо.

Сан-Андрес — руїни міста цивілізації майя в департаменті Ла-Лібертад.

Див. також 
 Сан-Андреас